

Carriera

Club
Ha giocato nel B93 e , per passare nel 2012 al . Gioca per due anni nella squadra olandese, vincendo una coppa nazionale. Nell'estate 2014 ritorna al , firmando un contratto triennale e prendendo il numero 25. In tre stagioni conquista due double, per poi passare nell'estate 2017 all'.

Nazionale
Il 19 novembre 2008 ha esordito con la nazionale maggiore danese, entrando all'inizio del secondo tempo al posto di Thomas Rasmussen, nel corso della gara amichevole contro il .

Ha preso parte ai Mondiali 2018 in Russia, trovando anche il primo gol in nazionale nell'ottavo di finale perso ai rigori contro la .

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Copenaghen: 2008-2009, 2009-2010, 2015-2016, 2016-2017
 
PSV Eindhoven: 2011-2012
 
Copenaghen: 2015-2016, 2016-2017

Individuale
 Talento dell'anno:1
2008

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 

Calciatori della Nazionale danese